En mathématiques, la notion de nombre entier peut désigner deux types de nombres :
 un entier naturel : 0, 1, 2, 3, …, n, … de l'ensemble noté généralement  ;
 un entier relatif : …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …, n, … de l'ensemble noté généralement .